Dubový vrch je název více vrcholů:

 Dubový vrch (Ralská pahorkatina) (321 m n. m.)
 Dubový vrch (Benešovská pahorkatina) (415 m n. m.) – vrchol nad vodní nádrží Slapy západně od Křepenic v okrese Příbram
 Dubový vrch (Frýdlantská pahorkatina) (474 m n. m.)
 Dubový vrch (Šumavské podhůří) (760 m n. m.) – vrchol nad Prachaticemi
 Dubový vrch (České středohoří) (403 m n. m.) – vrchol u obce Žandov